Sikuli može značiti
Sikul (Sicilum, Siculi, Sicilis, Sicum) antičko naselje u blizini Kaštel Štafilića
Sekelji ili Sikuli, mađarska etnička skupina u Rumunjskoj
Sikulci (Sikuli, Siculi), staro pleme sa Sicilije, po kojim je dobila ime